Hanson eller Hansson kan syfta på:

 Hanson (musikgrupp) – rockband från Tulsa, Oklahoma
 Elof Hansson – handelshus i Göteborg
 Hansson de Wolfe United – musikgrupp
 Hansson & Karlsson – musikgrupp
 Hanssons Pyrotekniska – industri i Göteborg
 Hanssonska villan – byggnad i Hedemora
 Hanssonstjärnen – insjö i Sorsele kommun
 Christian Hanssons kvarn – väderkvarn på Södermalm, Stockholm

Personer
 Hanson (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Hansson – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Hanson (berg),

USA 

 Hanson, Kentucky, ort, Hopkins County, 
 Hanson, Massachusetts, Plymouth County, 
 Hanson County – ett administrativt område i South Dakota, USA

Se även 
 Regeringen Hansson – flera regeringar under  Per Albin Hansson

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar